Enzo Giudici (1920-1985), universitaire et essayiste italien ;
 Gianni Giudici (né en 1946), coureur automobile italien ;
 Giovanni Giudici (1924-2011), poète et essayiste italien ;
 Giovanni Giudici (né en 1940), évêque catholique Italien ;
 Nicolas Giudici (1949-2001), journaliste et écrivain corse ;
 Pietro Giudici (1921-2002), coureur cycliste italien ;